Френсис Бейкън може да се отнася за:

 Френсис Бейкън (1561—1626), английски философ и политик
 Френсис Бейкън (1909—1992), британски художник
 Френсис Томас Бейкън (1904—1992), британски инженер